Села:
 Суханівка — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Суханівка — Луганська область, Старобільський район